

Opere 
 Trittico Cagnola – dipinto di Jacopo del Casentino

Luoghi 
 Cagnola – frazione di Cartura, in provincia di Padova
 Cagnola – quartiere del municipio 8 di Milano
 Cagnola – altro nome del canale italiano Vigenzone
 Museo di Villa Cagnola – museo privato della Lombardia
 Palazzo Cagnola – edificio della Lombardia

Persone 
 Carlo Cagnola (1828-1895) – senatore italiano
 Francesco Cagnola (XVI secolo) – pittore italiano
 Francesco Cagnola (1828-1913) – senatore italiano
 Giovanni Battista Cagnola (1825-?) – giornalista e politico italiano
 Luigi Cagnola (1762-1833) – architetto italiano
 Marta Cagnola – giornalista italiana 
 Sperindio Cagnola (XVI secolo) – pittore italiano
 Tommaso Cagnola (XV-XVI secolo) – pittore italiano